Heylen ist der Familienname folgender Personen:

 Ilse Heylen (* 1977), belgische Judoka
 Jan Heylen (* 1980), belgischer Rennfahrer
 Michaël Heylen (* 1994), belgischer Fußballspieler